Jipijapa bezeichnet:

 Panama-Hut
 Jipijapa (Ecuador), Stadt im Kanton Jipijapa, Provinz Manabí, Ecuador 
 Kanton Jipijapa, Kanton in der Provinz Manabí, Ecuador
 Jipijapa (Quito), Parroquia urbana im Kanton Quito, Provinz Pichincha, Ecuador